По́жонь ():
 Пожонь — венгерское название Братиславы.
 Пожонь — комитат Венгерского королевства.